L'équipe du Brésil de football est éliminée au second tour de la Coupe du monde de football de 1982.

Effectif

Phase finale

Premier tour

Groupe 6 

Classement

Second tour

Groupe C 

Classement

1982
Brésil
1982 au Brésil